Ingleby ist der Name mehrerer Orte

im Vereinigten Königreich:
 Ingleby (Derbyshire), England
 Ingleby (Lincolnshire), England
 Ingleby Arncliffe, North Yorkshire, England
 Ingleby Barwick, North Yorkshire, England
 Ingleby Greenhow, North Yorkshire, England

in den Vereinigten Staaten:
 Ingleby (Pennsylvania), Geisterstadt

Ingleby ist der Familienname folgender Personen:
 Clement Mansfield Ingleby (1823–1886), englischer Literaturforscher
 Francis Ingleby (ca. 1551–1586), katholischer Märtyrer
 Holcombe Ingleby (1854–1926), englischer Jurist und Politiker
 Lee Ingleby (* 1976), britischer Film- und Theaterschauspieler

Weitere Bedeutungen:
 Viscount Ingleby, erblicher britischer Adelstitel (1956–2008)